Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2010 vond plaats van 30 januari tot en met 7 februari in de Kroatische hoofdstad Zagreb.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb